Phú Lâm (An Giang)
 Phú Lâm (Đồng Nai)
 Phú Lâm (Bắc Ninh)
 Phú Lâm (Phú Yên)